Штёкгардт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штёкгардт, Эрнст Теодор (Ernst Theodor Stöckhardt; 1816—1898) — немецкий агроном.
 Штекгардт, Роман (Юлий) Андреевич (1802—1848) — русский юрист, профессор римского права.
 Штёкгардт, Юлиус-Адольф (Julius Adolph Stöckhardt; 1809—1886) — немецкий химик.

Примечания